Tiqqun, Tikkun oder Tiqun (hebräisch תיקון „Reparatur“) steht für:

 Tikkun (Buch), jüdisches Unterrichtsbuch
 Tikkun (Magazin), jüdisch-amerikanische Zweimonatsschrift
 Tiqqun (Literatur), französisches Autorenkollektiv
 Tikun Olam, Verbesserung von Gottes Schöpfung durch Menschenhand